In 2011 werd het 69ste Campeonato Mato-Grossense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Mato Grosso. De competitie werd georganiseerd door de FMF en werd gespeeld van 26 januari tot 24 april. Cuiabá werd de kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mato-Grossense
Braziliaans competitievoetbal 2011